Sine se poate referi la:

 Sine (sociologie), aspectul construit social al unei persoane 
 Sine (psihologie), o noțiune fundamentală în psihologie 
 Sine (Jung) 
 Sine (filozofie), o ființă unitară care este sursa conștiinței 
 Sine (spiritualitate)